Antípatre de Tir, filòsof estoic del 
 Antípatre de Tir, filòsof estoic del